Пирятин — топоним:

Украина 
 Пирятин — село, Жолковский район, Львовская область
 Пирятин — город, Пирятинский район, Полтавская область
 Пирятин — село, Дубенский район, Ровненская область

См. также 
 Перетин